4284 Kaho – asteroide della fascia principale
 Kaho (nome) – nome proprio femminile giapponese
 distretto di Kaho – uno dei distretti della prefettura di Fukuoka, in Giappone